Beatrix Anglická (25. června 1242 Bordeaux – 24. března 1275 Londýn/ březen 1277) byla bretaňská vévodkyně z dynastie Plantagenetů.

Narodila se jako dcera anglického krále Jindřicha III. a Eleonory Provensálské. 13. října 1260 byla v Saint-Denis provdána za svého vrstevníka, budoucího bretaňského vévodu Jana II. Během manželství Beatrix porodila šest dětí. Zemřela po patnáctiletém manželství v Londýně a byla pohřbena v londýnském františkánském kostele, který podlehl roku 1666 požáru.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie
  Rodokmen bretaňských vévodů

Plantageneti
Anglické princezny
Bretaňské vévodkyně
Pohřbení v kostele Greyfriars v Londýně
Narození 25. června
Narození v roce 1242
Úmrtí 24. března
Úmrtí v roce 1275
Ženy
Narození v Bordeaux
Úmrtí v Londýně